Elern ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Elern (1791–1859), hannoversche Generalmajor
 Carl von Elern (1841–1912), deutscher Rittergutsbesitzer, Landrat und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Julius von Elern (1824–1903), preußischer Generalmajor